А́ль-Иттиха́д (; что на русский переводится как «союз») — название ряда футбольных клубов в Арабском мире:
 «Аль-Иттихад» — футбольный клуб из Джидды, Саудовская Аравия.
 «Аль-Иттихад» — футбольный клуб из города Александрия, Египет.
  — футбольный клуб из города Басра, Ирак.
  — футбольный клуб из города Вад-Медани, Судан.
 «Аль-Иттихад» — прежнее название футбольного клуба «Аль-Гарафа» из Дохи, Катар.
 «Аль-Иттихад» — футбольный клуб из Триполи, Ливия.
  — футбольный клуб из города Наблус, Палестина.
 «Аль-Иттихад» — футбольный клуб из города Алеппо, Сирия.
 «Аль-Иттихад» — футбольный клуб из города Кальба, ОАЭ.